Osoby o nazwisku Zwieriew:
 Aleksander Zwieriew – prawosławny święty
 Arsienij Zwieriew – radziecki polityk, ludowy komisarz finansów
 Filaret (Zwieriew) – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego
 Grigorij Zwieriew – radziecki oficer, kolaborant
 Nikołaj Zwieriew – rosyjski pianista i nauczyciel
 Piotr (Zwieriew) – biskup prawosławny, męczennik
 Siergiej Zwieriew – rosyjski wykonawca pop i disco, projektant mody, stylista

Zobacz też:
 Alexander Zverev – niemiecki tenisista